Hadiya kan syfta på:

 Kungariket Hadiya – ett kungarike på medeltiden i nuvarande Etiopien (Hadiya Zone)
 Hadiya (folk) – en folkgrupp i Etiopien
 Hadiya (namn) – ett arabiskt och persiskt flicknamn

Geografi

Etiopien 
 Hadiya (zon), Ye Debub Biheroch Bihereseboch na Hizboch

Nepal 
 Hadiya, Nepal, ort i östra Nepal